Austria:
 Neudau – miejscowość w gminie Neukirchen am Großvenediger w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Neudau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld